Río Lagartos es un término que puede referirse a:

 Río Lagartos, localidad costera en el estado de Yucatán, México.
 Río Lagartos (municipio), uno de los 106 municipios del estado de Yucatán, en México.
 Ría Lagartos, parque natural protegido en el litoral norte de la península de Yucatán.
 Río de Lagartos, río en la provincia de Puntarenas en Costa Rica.